Macho Man peut désigner :

Personnes 
 Randy Savage (1952—2011), catcheur américain connu sous le nom de scène Macho Man

Musique 
  Macho Man est une chanson du groupe américain Village People, sorti en 1978.
  Macho Man est l'album de ce groupe contenant cette chanson.

Télévision 
 Macho Man (titre original : Some of My Best Friends), série télévisée américaine.